Зімон Шемпп (нім. Simon Schempp, нар. 14 листопада 1988, Мутланген, Баден-Вюртемберг, Німеччина) — німецький біатлоніст, срібний призер Олімпійських ігор.
 Ґюнтер Зімон (актор), Гюнтер Зімон (нім. Günther Simon; 11 травня 1925, Берлін — 25 червня 1972 там же) — німецький актор.
 Марія Зімон (6 лютого 1976, Лейпциг, НДР) — німецька акторка.
 Зімон Едер, Зі́мон Едер (нім. Simon Eder, 23 лютого 1983) — австрійський біатлоніст, срібний призер олімпійських ігор, призер чемпіонатів світу з біатлону.
 Зімон Маурбергер (нім. Simon Maurberger) — італійський гірськолижник, призер чемпіонату світу.
 Макс Зімон (нім. Max Simon; 6 січня 1899, Бреслау — 1 лютого 1961, Люнен) — німецький офіцер Ваффен-СС, группенфюрер СС і генерал-лейтенант Ваффен-СС.